Алдея-ду-Бишпу — топоним:
 Алдея-ду-Бишпу (Гуарда) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Алдея-ду-Бишпу (Пенамакор) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Алдея-ду-Бишпу (Сабугал) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.